North Fork Big River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 North Fork Big River, Zufluss zum Big River in der Kenai Peninsula Borough, Alaska, siehe Big River (Cook Inlet) #Nebenflüsse
 North Fork Big River, Zufluss zum Big River in der Bethel Census Area, Alaska, siehe Big River (Kuskokwim River) #North Fork Big River
 North Fork Big River, Zufluss zum Big River im Mendocino County, Kalifornien, siehe Big River (Mendocino Bay) #Nebenflüsse